Dido – cantante britannica
 Dido – nome latino di Didone, personaggio mitologico
 Didò – nome commerciale di un tipo di plastilina
 Dido – gruppo etnico del Dagestan, Russia
 Dido – pseudonimo dell'ex calciatore brasiliano Carlos Heidel Feresin
 Classe Dido – classe di incrociatori antiaerei della Royal Navy
 209 Dido – asteroide

Altri progetti